Див. також Дискографія Мадонни (альбоми)

Дискографія синглів Мадонни 76 синглів, 9 промо-синглів та 13 композицій з іншими виконавцями.

Сингли

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-ті

Промо-сингли

З іншими виконавцями

Примітки 

Мадонна
Мадонна (співачка)